Muga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Muga (vattendrag i Burundi), Muramvya,

Estland 

 Muuga (ort i Estland, Harju län), Maardu linn, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar